Nahimana ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventure Nahimana (* 1959), burundischer Geistlicher, Erzbischof von Gitega
 Cavaline Nahimana (* 1997), burundische Leichtathletin
 Claude Nahimana (* 1987), burundischer Fußballspieler
 Elias Nahimana, burundischer Fußballspieler
 Ferdinand Nahimana (* 1950), ruandischer Historiker und Kriegsverbrecher
 Jonas Nahimana (* 1987), ruandischer Fußballspieler
 Jonathan Nahimana (* 1999), burundischer Fußballtorhüter
 Justine Nahimana (* 1979), burundische Leichtathletin
 Pierre Claver Nahimana (* ?), burundischer Politiker
 Sada Nahimana (* 2001), burundische Tennisspielerin
 Shasiri Nahimana (* 1993), burundischer Fußballspieler